Батеке:
 Батеке (народ) — народ в Центральной Африке.
 Батеке (плато) — плато на границе Габона и Конго.